Essa é uma lista de todos os 246 municípios do estado de Goiás por área urbanizada, com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2019.

Classificação

Ver também 
 Lista de municípios de Goiás por área territorial

Area
Goiás